Оливия О’Лавли (, род. 26.09.1976 в Санта-Фе, Нью-Мексико, США) — американская порноактриса. Этническая принадлежность — итальянка, испанка, чилийка и француженка.

Карьера 
Снималась в фильмах для взрослых с 2002 по 2008 год.

Награды и номинации 
 2004 премия NightMoves Award — «Мисс Конгениальность»
 2005 номинация на премию AVN Award — лучшая тройная сексуальная сцена (Drop Sex 2)
 2006 номинация на премию AVN Award — лучшая тройная сексуальная сцена (She Got Ass — West Coast Productions) с Анжелой Айз (Angel Eyes) и Mr. Marcus
 2010 включена в Зал Славы Urban X Award

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы Urban X